L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, John Isner et Jack Sock celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Ce premier Masters 1000 est avant tout marqué par une vague importante de forfaits (17). Parmi eux, on retrouve Rafael Nadal (), blessé à la jambe depuis l'Open d'Australie, David Goffin (), souffrant toujours d'une blessure à l’œil, Andy Murray (), en convalescence depuis Wimbledon après une opération de la hanche, et le finaliste sortant Stanislas Wawrinka (), qui peine à retrouver ses marques depuis une opération du genou. Les Français Richard Gasquet () et Jo-Wilfried Tsonga () sont également contraints de renoncer au tournoi, respectivement blessés au psoas et aux ischio-jambiers.

Ces absences sont donc l'occasion pour Roger Federer, vainqueur du premier Grand Chelem de la saison à Melbourne, de tenter de conserver son titre et d'asseoir un peu plus sa suprématie à la tête du tennis mondial, lui qui, à 36 ans, est parvenu à redevenir numéro 1 mondial lors du tournoi de Rotterdam, devenant ainsi le plus vieux joueur à occuper cette place. Il doit au minimum atteindre les demi-finales pour conserver sa place de numéro 1. Il doit néanmoins se mesurer à plusieurs outsiders comme Dominic Thiem (), titré à Buenos Aires, Juan Martín del Potro qui s'est imposé à Acapulco et Kevin Anderson, sacré à New York et finaliste à Pune et Acapulco, ainsi qu'aux nombreux joueurs de la next gen qui se sont affirmés cette année. C'est notamment le cas de Daniil Medvedev, Karen Khachanov et Frances Tiafoe, qui ont chacun remporté un titre. Enfin, ce tournoi est l'occasion pour Novak Djokovic de confirmer son retour. Absent des courts depuis  à cause d'une blessure au coude, le Serbe avait fait sa réapparition à l'occasion de l'Open d'Australie sans vraiment convaincre, chutant en huitième de finale.

En double, le début de saison est dominé par les numéros 3 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić, titrés à Doha, Auckland et Melbourne, et qui enregistrent un bilan de 18 victoires pour 2 défaites depuis le début de la saison.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Britannique Andy Murray, des Espagnols Guillermo García-López et Rafael Nadal, des Français Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, des Italiens Paolo Lorenzi et Andreas Seppi, du Japonais Kei Nishikori, du Néerlandais Robin Haase, de l'Ouzbek Denis Istomin, du Slovène Aljaž Bedene, du Suisse Stanislas Wawrinka, du Taïwanais Lu Yen-hsun et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Frances Tiafoe, Matteo Berrettini, Nicolás Kicker, Víctor Estrella Burgos, Maximilian Marterer, Marius Copil, Lukáš Lacko, Laslo Djere, Stéfanos Tsitsipás, Márton Fucsovics, Ruben Bemelmans, Radu Albot, Dudi Sela, Mikhail Youzhny, Jérémy Chardy, Taylor Fritz et Ivo Karlović.

Pendant le tournoi 
Âgé seulement de 17 ans et issu des qualifications, Félix Auger-Aliassime () fête sa première victoire sur le circuit ATP en battant au  son compatriote Vasek Pospisil (). Il devient ainsi le premier joueur né dans les années 2000 à gagner un match sur le circuit ATP World Tour.

Mené d'un set et d'un double break dans la , Jérémy Chardy parvient à renverser la situation face à Fabio Fognini en l'emportant en 3 sets (4-6, 7-6, 6-4). Il n'avait plus atteint le  à Indian Wells depuis 2009. 

Finaliste à Rio, où il a notamment éliminé Dominic Thiem (), Fernando Verdasco continue de faire sensation en s'offrant son deuxième top 10 de l'année au , le numéro 4 mondial Grigor Dimitrov.

D'autres têtes de série sont également éliminées dès leur entrée en lice. C'est le cas d'Alexander Zverev (), sorti en 3 sets par le Portugais João Sousa (). Lucas Pouille () est, quant à lui, sèchement battu par l'Indien Yuki Bhambri (), qui atteint pour la première fois de sa carrière le  d'un Masters 1000. Enfin, à la surprise générale, mais sans doute diminué par son opération du coude début février, Novak Djokovic () connaît le même sort face au qualifié Taro Daniel (). Au total, ce sont 12 têtes de série qui ont sombré dès le  auxquelles s'ajoutent les forfaits de Nick Kyrgios, blessé à l'épaule, et Kei Nishikori, malade.

Malgré sa défaite dès son entrée en lice et à la suite du forfait du finaliste l'année précédente Stanislas Wawrinka et à la défaite de Sam Querrey en quarts de finale, le Français Lucas Pouille atteint le top 10 pour la première fois de sa carrière, à l'issue du tournoi.

En se qualifiant pour la finale, Roger Federer dépasse son propre record et réalise le meilleur début de saison de sa carrière avec 17 victoires consécutives.

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte le  de sa carrière en simple, le  dans la catégorie Masters 1000, en écartant en finale Roger Federer.  Il s'agit de son  d'affilée, l'Argentin s'étant imposé la semaine précédente à Acapulco.

En double, John Isner et Jack Sock décrochent leur  ensemble en battant en finale Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2018)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en mars 2018
Sport en Californie en 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018